Johannes Wolf – teologo svizzero
 Johannes Wolf – musicologo tedesco